No More Tears - album di Ozzy Osbourne
No More Tears - singolo di Ozzy Osbourne
No More Tears (Enough Is Enough) - singolo di Barbra Strisand e Donna Summer